Quecksilberbromid steht für zwei feste chemische Verbindungen bestehend aus den flüssigen Elementen Quecksilber und Brom:

Quecksilber(I)-bromid
Quecksilber(II)-bromid